Cikelet kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cikelet, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cikelet, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar